Football League First Division 1968/1969 (på svenska oftast Engelska ligan division 1 1968/1969) spelades 10 augusti 1968 till 17 maj 1969. Leeds United inledde ligaspelet starkt med sju vinster och två oavgjorda matcher och etablerade sig bland topplagen i tabellen. Laget låg länge tvåa efter ledande Liverpool, men en stark avslutning där de inte förlorade någon av de 28 avslutande matcherna gjorde att Leeds kunde gå om Liverpool i februari och hålla ledningen ända fram till säsongsavslutningen. Leeds vann ligan sex poäng före Liverpool och på 69 poäng, vilket var nytt poängrekord för Division 1 och efter att enbart förlorat två matcher under säsongen. Det var Leeds första ligamästerskap i klubbens historia.  

Fotbollsskribenternas (FWA) pris son Årets fotbollsspelare i England (FWA) delades mellan Tony Book, Manchester City och Dave Mackay, Derby.

Säsongssammanfattning  

Arsenal var det lag som inledde ligasäsongen bäst och ledde serien efter elva spelade matcher på 17 poäng, följt av Liverpool på andra plats med 16 poäng och med Leeds, med en match mindre spelad, på tredje med 16 poäng. Vid nyår och efter drygt halva säsongen ledde Liverpool serien med två poäng för Leeds som dock hade två matcher mindre spelade. I februari vann Leeds sju matcher i följd och gick upp i serieledning, en ledning de aldrig skulle släppa då de avslutade ligaspelet med 28 matcher i följd utan förlust.

Det definitiva avgörandet kom i början av april då ligasäsongen gick in i sin avslutande månad. Leeds ledde serien men hade en svår  avslutning då de bland annat måste möta samtliga av sina starkaste konkurrenter på bortaplan. Ligasegern säkrades genom att inte förlora någon av dessa nyckelmatcher. De började med att vinna den svåra bortamatchen mot ligafyran Arsenal med 2-1 den 12 april, strax därefter (22 april) spelade de oavgjort (0-0) borta mot ligatrean Everton innan de i näst sista ligaomgången den 28 april ställdes mot ligatvåan och svåraste konkurrenten Liverpool på bortaplan. Förutsättningarna innan matchen var att Leeds skulle säkra ligamästerskapet om de spelade oavgjort eller vann, den täta matchen slutade oavgjord 0–0 och därmed var Leeds klara mästare. Efter matchen blev spelarna hyllade av publiken som mästare, även av Liverpools berömda "The Kop".
  
Laget starka säsongsavslutning gjorde att de till slut vann ligan sex poäng före tvåan Liverpool och vann därmed sitt första ligamästerskap någonsin, på nytt poängrekord (67) för division 1 och efter enbart två förluster av 42 spelade matcher (ligarekord).

Nyckelspelare i Leeds under säsongen var lagkaptenen Billy Bremner, försvarsspelarnan Norman Hunter och Jack Charlton, anfallsspelaren Mick Jones och mittfältarna Peter Lorimer och Johnny Giles.

Tvåa i serien blev Liverpool på 61 poäng med Everton på tredje plats med 57 poäng. Näst sist i tabellen kom Leicester City på 30 poäng och sist Queens Park Rangers med enbart fyra vinster och 18 poäng. Båda lagen blev därmed blev nedflyttade till Division 2 till kommande säsong. 

Bottenstriden var dramatisk, den 30 april, då de flesta lag spelat samtliga sina matcher, låg Coventry City på 20:e plats i tabellen med 31 poäng efter att ha spelat samtliga sina 42 ligamatcher, det vill säga, en placering ovanför nedflyttningsstrecket. På 21:a plats och under strecket låg Leicester City på 27 poäng, men med fyra matcher mindre spelade. Detta på grund av uppskjutna matcher i samband med lagets framgångar och finalspel i FA-cupen. Leicester behövde fem poäng av de åtta som stod på spel för att passera Coventry och undvika nedflyttning. Inför den sista ligamatchen hade Leicester lyckats ta tre av dessa fem och låg enbart en poäng efter Coventry. Leicester var således tvungna att vinna sin sista match borta mot Manchester United men laget förlorade med 2-3, förblev kvar under strecket och nedflyttade.

Tabeller 

Sluttabell i Engelska ligan division 1 säsongen 1968/1969.

Poängtabell

Resultattabell
Matchresultaten från Engelska ligan division 1 säsongen 1968/1969.

Referenser

Noter

1968 i Storbritannien
1969 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 1968/1969
1968/1969